INEP steht als Abkürzung für:
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Guinea-Bissau
 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Brasilien

INEP